

Статистики Міжнародної організації праці (МОП) 

Середня зарплата розраховується методом Міжнародної організації праці (МОП). Всі цифрові дані скориговані з урахуванням змін у вартості життя від однієї країни до іншої.

Статистики ОЕСР 

Дані являють собою середні валові річні зарплати в усіх країнах ОЕСР.

Національні офіційні статистики 
Це список зарплат брутто, нетто (після сплати податків) — виходить з різних офіційних постачальників даних. Розподіл заробітної плати перекіс вправо — більшість людей заробляють менше, ніж середньомісячна заробітна плата. Зарплата буде знижена після сплати податків. На менш розвинених ринках, реальні доходи можуть перевищити ті, які перераховані в таблиці через існування тіньової економіки.

Див. також 

 Список країн за рівнем зайнятості
 Список країн за ВВП (номінал) на душу населення
 Список країн Європи за середньою місячною зарплатнею

Примітки 

ВВП номінал людини
Списки:Соціологія